Никола́й Люба́рский:
 Любарский, Николай (Ной) Маркович (1887—1938) — русский революционер, посол РСФСР в Монголии.
 Любарский, Николай Яковлевич (1922—2000) — Герой Советского Союза.